Premier League Malti 2015/2016 (ze względów sponsorskich zwana jako BOV Premier League) – była 101. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Malcie. 
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 20 sierpnia 2015 do 30 kwietnia 2016 rozegrały 33 kolejki meczów. 
Obrońcą tytułu była drużyna Hibernians.
Mistrzostwo po raz dwudziesty trzeci w historii zdobyła drużyna Valletta.

Drużyny

Format rozgrywek 
Rozgrywki składały się z dwóch faz. W pierwszej drużyny grały ze sobą dwukrotnie, raz u siebie i raz na wyjeździe. W drugiej fazie punkty zdobyte zostały podzielone z zaokrągleniem w górę. Drużyny rozegrały dodatkową rundę.

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraż o Maltese Premier League 
St. Andrews wygrał baraż z trzecią drużyną Maltese First Division Senglea Athletic o miejsce w Maltese Premier League na sezon 2016/2017.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony 

Źródło:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Malcie
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 na Malcie
2016 na Malcie